Dit is een lijst van planetoïden 36501-36600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (36501) - || 2000 QB57|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36502) - || 2000 QM57|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36503) - || 2000 QV60|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36504) - || 2000 QE61|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36505) - || 2000 QQ64|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36506) - || 2000 QS65|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36507) - || 2000 QW66|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36508) - || 2000 QP68|| 27 augustus 2000 || K. Korlević
|-
| (36509) - || 2000 QD69|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36510) - || 2000 QM71|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36511) - || 2000 QL72|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36512) - || 2000 QS72|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36513) - || 2000 QG73|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36514) - || 2000 QA74|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36515) - || 2000 QJ74|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36516) - || 2000 QV74|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36517) - || 2000 QZ74|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36518) - || 2000 QC77|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36519) - || 2000 QU78|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36520) - || 2000 QV78|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36521) - || 2000 QR79|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36522) - || 2000 QZ79|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36523) - || 2000 QO80|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36524) - || 2000 QS80|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36525) - || 2000 QV80|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36526) - || 2000 QD81|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36527) - || 2000 QX81|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36528) - || 2000 QU82|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36529) - || 2000 QZ82|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36530) - || 2000 QA83|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36531) - || 2000 QF84|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36532) - || 2000 QC87|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36533) - || 2000 QF87|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36534) - || 2000 QV87|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36535) - || 2000 QS88|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36536) - || 2000 QO89|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36537) - || 2000 QW89|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36538) - || 2000 QD91|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36539) - || 2000 QZ92|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36540) - || 2000 QB93|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36541) - || 2000 QJ95|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36542) - || 2000 QZ97|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36543) - || 2000 QD98|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36544) - || 2000 QK98|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36545) - || 2000 QM98|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36546) - || 2000 QN98|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36547) - || 2000 QV98|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36548) - || 2000 QN99|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36549) - || 2000 QP99|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36550) - || 2000 QM101|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36551) - || 2000 QR101|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36552) - || 2000 QH102|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36553) - || 2000 QL102|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36554) - || 2000 QD103|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36555) - || 2000 QH103|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36556) - || 2000 QW104|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36557) - || 2000 QC105|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36558) - || 2000 QP105|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36559) - || 2000 QB106|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36560) - || 2000 QP107|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36561) - || 2000 QJ109|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36562) - || 2000 QV109|| 26 augustus 2000 || W. Bickel
|-
| (36563) - || 2000 QW112|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36564) - || 2000 QD116|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36565) - || 2000 QG118|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36566) - || 2000 QK119|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36567) - || 2000 QF120|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36568) - || 2000 QO120|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36569) - || 2000 QB121|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36570) - || 2000 QC121|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36571) - || 2000 QQ121|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36572) - || 2000 QR121|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36573) - || 2000 QJ122|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36574) - || 2000 QA123|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36575) - || 2000 QH123|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36576) - || 2000 QN123|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36577) - || 2000 QX123|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36578) - || 2000 QQ124|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36579) - || 2000 QT124|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36580) - || 2000 QZ124|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36581) - || 2000 QB125|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36582) - || 2000 QM126|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36583) - || 2000 QP126|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36584) - || 2000 QE127|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36585) - || 2000 QJ127|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36586) - || 2000 QZ127|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36587) - || 2000 QM128|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36588) - || 2000 QA129|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36589) - || 2000 QS129|| 30 augustus 2000 || K. Korlević
|-
| (36590) - || 2000 QG132|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36591) - || 2000 QJ132|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36592) - || 2000 QN132|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36593) - || 2000 QR133|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36594) - || 2000 QS133|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36595) - || 2000 QD134|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36596) - || 2000 QH134|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36597) - || 2000 QB136|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36598) - || 2000 QX137|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36599) - || 2000 QB138|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (36600) - || 2000 QP138|| 31 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten